Igor Konstantinovitch Variski - en russe :  et en anglais :  (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Formé au Traktor Tcheliabinsk, il débute en 1991 dans le championnat d'URSS. Il a évolué dans l'élite russe ainsi qu'en Allemagne et en République tchèque entre 1995 et 1999. Il met un terme à sa carrière en 2008 après quatre saisons dans la Vyschaïa liga.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie.

Trophées et honneurs personnels 
 Superliga
 1997 : nommé dans la meilleure ligne (Sergueï Gomoliako - Andreï Koudinov - Igor Varitski).
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 36|| 7|| 4|| 11|| 8|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 41|| 24|| 15|| 39|| 14|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 43|| 19|| 22|| 41|| 28|| || || || || 
|- 
| 1994-1995|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 51|| 26|| 21|| 47|| 26|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|- 
|rowspan="2"| 1995-1996|| Kassel Huskies|| DEL|| 21|| 6|| 5|| 11|| 10|| || || || || 
|-
| Hannover EC || DEL|| 22|| 11|| 12|| 23|| 14|| || || || || 
|- 
| 1996-1997|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 44|| 13|| 16|| 29|| 32|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 33|| 1|| 13|| 14|| 43|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 52|| 10|| 27|| 37|| 45|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1999-2000|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 33|| 4|| 11|| 15|| 10|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 36|| 7|| 7|| 14|| 14|| || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2001-2002|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 15|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|- 
|Metchel Tcheliabinsk|| Superliga|| 18|| 3|| 6|| 9|| 18|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metchel Tcheliabinsk || Superliga|| 51|| 14|| 10|| 24|| 26|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 56|| 7|| 12|| 19|| 30|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa liga|| 43|| 14|| 12|| 26|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2005-2006|| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga|| 45|| 11|| 22|| 33|| 58|| 4|| 0|| 1|| 1|| 1
|-
| 2006-2007|| Avtomobilist Iekaterinbourg || Vyschaïa liga|| 55|| 16|| 36|| 52|| 42|| 7|| 3|| 3|| 6|| 4
|- 
| 2007-2008|| Avtomobilist Iekaterinbourg || Vyschaïa liga|| 37|| 10|| 17|| 27|| 24|| || || || ||

Au niveau international 

|1993||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Médaille d'or
|- 
|1994||align="left"|Jeux olympiques || 9|| 1|| 1|| 2|| 2||align="left"| Quatrième place

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1971
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HC Vítkovice
Joueur des Kassel Huskies
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace